CDW steht als Abkürzung für:

 Collision Damage Waiver, Verzicht auf die Erstattung von Unfall-Schäden
 Computer Discount Warehouse, US-amerikanisches Handelsunternehmen, siehe CDW Corporation
 Ladungsdichtewelle (Charge Density Wave), in der Physik ein Grundzustand in bestimmten quasi-eindimensionalen Leitern

Abkürzung